Lambotte se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean Baptiste Émile Lambotte